Příjmení Saunders nosí více různých osob:

 Cicely Saundersová (1918–2005) – anglická lékařka, spisovatelka a sociální pracovnice
 Dean Saunders (* 1964) – velšský fotbalista a trenér
 Fernando Saunders (* 195?) – americký hudebník
 Gwenno Saunders (* 1981) – velšská zpěvačka
 Helen Saunders (1885–1963) – anglická malířka
 Jennifer Saunders (* 1958) – britská herečka, zpěvačka a scenáristka
 Merl Saunders (1934–2008) – americký hudebník
 Richard Leroy Saunders (* 1940) – americký historik
 Richard Saunders (fotograf) (1922–1987) – americký fotograf

jiný význam
 Saunders-Roe SR.A/1, britský proudový hydroplán

Externí odkazy